Kårsåjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kårsåjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 734506-169537), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,4 ha)
Kårsåjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 750238-155458), sjö i Jokkmokks kommun,  (70,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn